Дом-музей Абылхана Кастеева — мемориальный музей Абылхана Кастеева в городе Алма-Ате (Казахстан). Музей расположен в доме, где он проживал с 1958 по 1973 год.

История 
Дом на востоке Алма-Аты за речкой Малая Алматинка по ул. Городская (ныне ул. Бекхожина) был построен в 1955 году для семьи Кастеева. В 1966 году дом был полностью снесён и затем выстроен заново. А. Кастеев жил и работал в  доме  с 1958 по 1973 годы.

В 2004 году семья передаёт дом художника государству для создания мемориального музея.

В 2014 году, в год празднования 110-летия со дня рождения художника, был открыт мемориальный дом-музей. В церемонии открытия музея приняли участие семья художника, друзья, работники Государственного музея искусств им. А. Кастеева, аким Медеуского района Султанбек Макежанов.

Здание музея 
Здание представляет собой одноэтажный дом середины XX века, построенный по указу Председателя Совета Министров Казахской ССР Д.А. Кунаева в 1955 году специально для большой семьи А. Кастеева. В 1958 году художник вместе с семьей переехал в этот дом. В 1966 году прежний дом был полностью снесён и на его месте был выстроен другой каркасно-камышитовый дом, улучшенной планировки, а в 1968 году к нему была пристроена мастерская. Строительство дома велось по проекту главного архитектора Алма-Аты Н. Оразымбетова. Дом общей площадью 142,5 м² сохранен в первоначальном виде: гостиная, три спальни, мастерская, кухня, ванная, веранда; к дому прилагается сад.

Экспозиция 
Экспозиция музея знакомит посетителей с наиболее известными живописными и графическими произведениями, созданными А. Кастеевым. Картины художника в музее представлены копиями. Можно увидеть знаменитые «Портрет Амангельды», «Турксиб», «Река Талас», «Портрет Кенесары», . Коллекция включает в себя также богатый историко-биографический материал - фотографии, документы, кинохронику и личные вещи художника. Особый интерес, привлекает воссозданная с помощью подлинных экспонатов студия-мастерская А. Кастеева, в которой мастер работал на протяжении многих лет.

В доме Кастеева сохранены многие предметы, такие как: пест, угольный утюг, желтый самовар и другие.

Адрес и график работы 
Дом-музей Абылхана Кастеева расположен в г. Алматы по улице Бекхожина, 6А и открыт для посетителей с 10.00 до 18.00 ежедневно.

Примечания

Ссылки 
 Культурная прогулка: Дом-музей А. Кастеева
 Дом-музей Кастеева в Алматы

Музеи Алма-Аты